Mineola puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Mineola, lugar designado en el censo en Iowa;
Mineola, villa en el Estado de Nueva York; o
Mineola, ciudad en el Estado de Texas.